Турбіна - двигун з обертальним рухом робочого органу — ротора
 Турбіна (рослина)

Особи:
 Турбіна Ніка Георгіївна